Industriehaus ist der Name mehrerer Gebäude:

 Industriehaus Düsseldorf, erbaut 1924
 Industriehaus Pforzheim, erbaut 1925, 2003 abgerissen, Neubau 2005